Jim Marshall (1923-2012) : entrepreneur britannique et fondateur de Marshall Amplification ;
 Jim Marshall (1936-2010) : photographe américain ;
 James « Jim » Lawrence Marshall, dit Jim Marshall (1937-) : un joueur américain de football américain.

Voir aussi